Gianoli ist der Familienname folgender Personen:

 Clotilde Bressler-Gianoli (1874–1912), Schweizer Opernsängerin (Alt)
 Pier Francesco Gianoli (1624–1690), italienischer Maler
 Reine Gianoli (1915–1979), französische Pianistin